La dénomination de « traité de New York » désigne au moins deux traités conclus dans la ville de New York :
 le traité de New York de 1790, entre les États-Unis et les Creeks et Séminoles ;
 le traité de New York de 1796, entre les États-Unis et les .